Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Iva Budařová e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Petra Huber e Petra Keppeler 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Iva Budařová /  Catherine Tanvier (campionesse)
 Mercedes Paz /  Marcela Skuherská (semifinali)

 Carina Karlsson /  Adriana Villagrán (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1986